EUB steht für:
 E-Kontrabass
 Einseilumlaufbahn bei Seilbahnen
 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes, die Vorgängerbehörde der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU)
Europa-Union Berlin

EUB